Il doppio del torneo di tennis ATP Birmingham 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pat Cramer e Jürgen Fassbender che hanno battuto in finale Clark Graebner e Ion Țiriac 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Clark Graebner /  Ion Țiriac (finale)

 Paul Gerken /  Sandy Mayer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1973